C14H12O3S – formula molecolare del suprofene
C14H12O3S – formula molecolare del tiaprofene

Formule molecolari